Lutz kan syfta på:

 Lutz, ett hopp i konståkning
 Lutz, Florida, ort i USA